De  FA Charity Shield 1996 (ook bekend als de Littlewoods FA Charity Shield om sponsorredenen) was de 74e FA Charity Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

Deze werd gespeeld op Wembley Stadium op 11 augustus 1996 door Manchester United, de landskampioen van het seizoen 1995/1996 van de Premier League én winnaar van de FA Cup, en Newcastle United, dat in de Premier League als tweede was geëindigd. Manchester United won op een dominante manier met 4–0.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 1995/96
 Finale FA Cup 1996
 Finale League Cup 1996

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Voetbal in 1996